Morning glory может означать:

 Ipomoea violacea () — растение рода Ипомея семейства Вьюнковые.
 Утренняя глория () — редкое метеорологическое явление.
 Озеро Утренней Славы () — геотермальный источник в Йеллоустонском парке в США.
 «Доброе утро» () — фильм режиссёра Роджера Мичелла.
 (What’s the Story) Morning Glory? — второй студийный альбом британской рок-группы Oasis.